Каплунов Аркадій Львович (1912—1943) — гвардії полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Каплунов Володимир Йосипович (1933—2015) — радянський і російський важкоатлет, чемпіон СРСР, чемпіон Європи, чемпіон світу, призер Олімпійських ігор.
 Каплунов Денис Олександрович (* 1981) — український російськомовний письменник, фахівець з реклами.
 Каплунов Дмитро Віталійович (1980—2019) — полковник (посмертно) Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, командир групи відділу Центру спеціальних операцій «А». Герой України (посмертно).
 Каплунов Ілля Макарович (1918—1942) — матрос РА, Герой Радянського Союзу.
 Каплунов Олександр Миколайович (1983—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.